Deux navires de la marine nationale française ont porté le nom de Strasbourg, d'après la ville du même nom:
 le Strasbourg, un croiseur léger allemand lancé en 1914 sous le nom de Regensburg et cédé à la France en 1918 au titre des dommages de guerre ;
 le , un cuirassé de classe Dunkerque lancé en 1939 et sabordé à Toulon en 1942.

Nom de bateau de la Marine française